Schlangen bezeichnet:
 Schlangen, eine Unterordnung der Reptilien
 Schlangen (Gemeinde), Ort in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Schlangen ist der Name folgender Personen:
 Albert Schlangen (1918–1966), deutscher Politiker
 Carina Schlangen (* 1984), deutsche Fußballspielerin
 Carsten Schlangen (* 1980), deutscher Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Schlange
 Schlange (Sternbild)